Образцо́в — російське прізвище. Жіноча форма — Образцова.

Відомі носії 

 Образцов Василь Парменович — доктор медицини.
 Образцов Володимир Миколайович — залізничник, академік АН СРСР.
 Образцов Іван Пилипович (1920) — російський учений у галузі механіки, академік АН СРСР (1974).
 Образцов Микола Сергійович (1906–1966) — український і американський ентомолог, лепідоптеролог.
 Образцов Сергій Володимирович — російський актор, режисер лялькового театру.

 Образцова Олена Василівна — радянська співачка (мецо-сопрано), педагог і актриса, народна артистка СРСР (1976).